Zagrebačka nogometna zona za sezonu 1988./89. je bila liga šestog ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Jedinstvo" iz Zagreba.

Ljestvica 

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez
 II. Hrvatska liga - Sjever 1988./89.
 Regionalna liga Zagreb - Sjever 1988./89.
 Regionalna liga Zagreb - Jug 1988./89.

Vanjske poveznice 
 nk-maksimir.hr

Izvori  
 
 

1988-89 zona
Zagreb-zona
1988-89 Zagreb-zona